Ufficio federale della cultura – un'unità amministrativa principale del Dipartimento federale dell'interno (DFI) della Confederazione svizzera 
 Ultimate Fighting Championship – organizzazione statunitense di arti marziali miste
 Union des forces de changement – partito politico togolese
 Union fédérale des consommateurs - Que choisir – associazione di consumatori francese
 Unità formante colonia – in microbiologia, misura delle cellule batteriche e fungine vive in un campione
 Unità formante colonia – in istologia, precursore mieloide di granulociti e macrofagi
 Universidade Federal do Ceará – università Federale del Cearà